Velika Grabovnica (Brus), een plaats in de Servische gemeente Brus
 Velika Grabovnica (Leskovac), een plaats in de Servische gemeente Leskovac